Алоль (ранее Алоля) — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Административный центр Алольской волости.

Название 
Название деревни происходит от одноимённой реки, оно имеет балтское происхождение. Корень слова *al- связывают с индоевропейским корнем, имеющим значение «течь», он обнаруживается в современном литовском  — «течь, сочиться». Следующий за корнем суффикс -al также балтский. На двоенных и дореволюционных картах название реки, озера и деревни обозначалось как «Алоля».

География 
Деревня расположена в 20 км к северо-западу от города Пустошка, на реке Алоль у Мясовского озера, вторым названием которого является также «Алоль».

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 200 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района